Guido Davico Bonino – critico letterario storico e critico teatrale italiano
 Michelino Davico – politico italiano
 Oskar Davičo – scrittore jugoslavo di lingua serba
 Vincenzo Davico – compositore italiano